Hierba amarilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Bidens pilosa.
El nombre común de la planta Chenopodium botrys.